Junnila est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ella Junnila (née en 1998), athlète finlandaise en saut en hauteur
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
Juhamatti Yli-Junnila (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1869-1943), homme politique finlandais
 (né en 1984), joueur finlandais de football
 (1910-1999), économiste et homme politique finlandais
 (né en 1982), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois